Le jiongnai (autonyme , ) est une langue hmong-mien parlée dans le xian autonome yao de Jinxiu, dans l'Est du Guangxi en Chine, par environ  Hmongs. 

En Chine les Hmongs de langue jiongnai font partie de la nationalité yao.

Classification interne 
Le jiongnai appartient au sous-groupe bunu des langues hmonguiques de la famille des langues hmong-mien.

Le jiongnai compte deux dialectes, le Longhua (龙华) et le liuxiang (六巷).

Phonologie 
Les tableaux présentent les phonèmes vocaliques et consonantiques du dialecte longhua du jiongnai.

Voyelles

Diphtongues 
Les diphtongues du jiongnai sont:  ,  ,  ,   et  .

Consonnes

Une langue tonale 
Le jiongnai est une langue tonale qui possède huit tons.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Mao Zongwu, Li Yunbing, 2002, 炯奈语研究 - Jiǒngnàiyǔ yánjiū, Pékin, Zhōngyāng mínzú dàxué chūbǎnshè

Articles connexes 

 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues hmong-mien
 Langues hmong

Liens externes 
 
  Les numéraux en jiongnai dans le site web de Eugene Chan, Max Planck Institut.

Inventaire de langues
Langue hmong
Langue en Chine